

Personnalités 

 Cameron Treloar (né en 1980), joueur australien de rugby à XV ;
 John Treloar (1928-2012), athlète australien, spécialiste du sprint ;
  (né en 1946), musicien australien de jazz ;
  (1892-1953), homme politique australien, député.

Fiction 
 Gabe Treloar, série de romans de John Maddox Roberts.

Lieux 

 , secteur non constitué en municipalité, dans le Missouri, aux États-Unis.